Ito (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
 Ito (district), een district in de prefectuur Wakayama in Japan
 Ito (Shizuoka), een stad in de prefectuur Shizuoka in Japan
 Individueel Technisch Onderwijs (ITO), een type opleiding in Nederland
 Toyo Ito, een Japans architect
 Mitsuo Itō, Japans motorcoureur
 Junya Ito, een Japans voetballer
 Ito-toren, een kantoortoren in Amsterdam (Zuidas) (ontworpen door Toyo Ito)
 ito, afkorting van Indiumtinoxide
 International Trade Organization, een idee voor een internationale instelling op het gebied van internationale handel na de Tweede Wereldoorlog als toevoeging bij het IMF
 ito, een scheldwoord dat verwijst naar het lage Ito-onderwijs
 ito, een rekenregel (automatisering) die staat voor Input throughput output